Flertal kan syfta på:

 Flertal – de som utgör flest av de röstande, se Majoritet
 Flertal – ett numerus som betecknar flertal i lingvistiken, se Plural